Тур де Франс — найпрестижніша шосейна багатоденна велосипедна гонка. Вона проходить переважно на території Франції, хоча деякі етапи відбуваються в сусідніх країнах. Класично вона ділиться на 21 етап, протягом яких гонщики намагаються якнайшвидше подолати відстань від фінішу до старту. Після кожного етапу велосипедист з найкращим загальним часом одягає жовту майку лідера. Гонщик, який володіє найкращим загальним часом, після закінчення останнього етапу стає переможцем в генеральному заліку і одягає ту ж жовту майку. Перший Тур де Франс відбувся 1903 року, його переможцем став Моріс Гарін.

Переможці

Статистика

Багаторазові чемпіони

Статистика держав

Примітки

Джерела і посилання 
 
 Cyclingnews 
 Topendsports